VSL steht für:
 Verkehrsgemeinschaft Straubinger Land, Tarifgemeinschaft im Landkreis Straubing-Bogen
 Volkssportverband Schweiz-Liechtenstein
 VSL International, ein internationales Bauunternehmen mit Firmensitz in der Schweiz

vsl steht für:
 Venezolanische Gebärdensprache (ISO-639-3-Code), Gebärdensprache

VSL